Житинкин — фамилия:

 Житинкин, Андрей Альбертович (род. 1960) — режиссёр, народный артист России.
 Житинкин, Сергей Владимирович (1962—2012) — депутат ГД РФ.